Ideologia
Ideologia (canção): a faixa-título do terceiro álbum solo, Ideologia de 1988, do cantor de rock brasileiro Cazuza;
Ideologia (álbum):  o terceiro álbum solo do cantor de rock brasileiro Cazuza.

Desambiguação